Příjmení Cinibulk, přechýleně Cinibulková, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Josef Bedřich Cinibulk (1876–1944) – český učitel, vlastenec a propagátor turistiky
 Martin Cinibulk (* 1975) – český hokejový brankář, syn Petra
 Petr Cinibulk (* 1952) – český fotbalista a hokejový funkcionář, otec Martina

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení